Rommen peut faire référence à :

Patronyme 
 Edward Rommen (1947-)
  (1897-1967), juriste allemand

Toponyme 
 Rommen, un ortsteil de Windeck

Autres 
 , club de football en Norvège
 , station du métro d'Oslo

Voir aussi